Семён Ряполовский:
 Ряполовский, Семён Иванович Хрипун (?—1503) — воевода в правление Василия II Васильевича Тёмного и Ивана III Васильевича. 
 Ряполовский, Семён Иванович (ум. 1499) — князь, московский воевода и боярин.